Sumita (Iwate), een gemeente in de Japanse prefectuur Iwate 
Sumita (motor), een Japans historisch merk van motorfietsen